Globální stav nouze může znamenat:

 globální klimatickou nouzi (na této stránce je Mapa vyhlášení stavu klimatické nouze)
 nouzi podle Evropského parlamentu, více  
 globální stav zdravotní nouze, viz stránka Ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu
 stav potravinové nouze, více viz Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a podobně
 další typy nouze

Související články 
 Nouzový stav v Česku
 Stav pohotovosti, např. vojenská pohotovost, DEFCON
 Mimořádná událost
 Krizová situace